Соревнования по прыжкам в высоту с места среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 23 июля. Приняли участие 23 спортсмена из 11 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований